El término Gvardéiskoye  o Gvardiske () puede referirse a:

Gvardéiskoye (Chechenia), localidad del república de Chechenia, en Rusia.
 Gvardéiskoye (Kaliningrado), localidad del óblast de Kaliningrado, en Rusia.
 Gvardéiskoye (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Gvardéiskoye (Leningrado), localidad del óblast de Leningrado, en Rusia.
 Gvardéiskoye (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.

Gvardiske (Pervomayske, Crimea), localidad del raión de Pervomayske de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
 Gvardiske (Simferópol, Crimea), localidad del raión de Simferópol de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.
 Gvardiske (Dnipropetrovsk), localidad del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
 Gvardiske (Jmelnitski), localidad del óblast de Jmelnitski, en Ucrania.
 Gvardiske (Kiev), localidad del óblast de Kiev, en Ucrania.
 Gvardiske (Odesa), localidad del óblast de Odesa, en Ucrania.
 Gvardiske (Ternópil), localidad del óblast de Ternópil, en Ucrania.
 Gvardiske (Zaporizhia), localidad del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.